San Gregorio (česky Svatý Řehoř) je název nebo součást názvu více míst:

 San Gregorio da Sassola – obec v italské provincii Roma
 San Gregorio di Catania – obec v italské provincii Catania
 San Gregorio d'Ippona – obec v italské provincii Vibo Valentia
 San Gregorio Magno – obec v italské provincii Salerno
 San Gregorio Matese – obec v italské provincii Caserta
 San Gregorio nelle Alpi – obec v italské provincii Belluno
 San Gregorio (Chile) – obec v Chile
 San Gregorio de Nigua – obec v Dominikánské republice
 San Gregorio de Polanco – obec v Uruguayi